Mykola Prokopowytsch Semenenko (ukrainisch: Семененко Микола Прокопович), (* 29. September 1937 in Kajiry damals Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik der Sowjetunion) ist ein ukrainischer Bildhauer, Maler, Kunstpädagoge und Illustrator.  Gründer von AEROPLASTICA (ukrainisch: Аеропластика), einem Kunststil, welcher von Mykola Semenenko im Jahre 1974 in der damaligen UdSSR gegründet und bis in das Jahr 1990 entwickelt wurde.

Leben und Werk 
Mykola Semenenko wurde am 29. September 1937 im Dorf Kairy in der Region Odessa geboren. Als Kind überlebte er die Besetzung der Ukraine durch die deutsche Wehrmacht.
In den Jahren 1945 bis 1952 besuchte er die Kairy-Siebenjahresschule in Odessa. Von 1952 bis 1956 absolvierte er ein Studium an der Odessa Theater- und Kunstschule. Von 1956 bis 1959 leistete er seinen Wehrdienst in der sowjetischen Armee. Von 1959 bis 1966 war er in Kulturzentren in den Regionen Odessa und Kiew als Kunstlehrer tätig.
1966 war er Mitarbeiter und künstlerischer Regisseur im Kiewer Studio „Ukrtelefilm“.

Das Kunstlyzeum 
Mykola Semenenko gründete 1975 in Kiew eine private Kunstschule, die Chudoschnij Lycei „KIT“. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Unabhängigkeit der Ukraine erhielt seine Schule 1993 eine offizielle Lizenz. Die Schule bestand über 29 Jahre, in diesem Zeitraum hatte sie circa 2600 Schüler. Dreizehn Ausstellungen ihrer Arbeiten wurden im Kiewer Bezirk darunter das Haus der Künstler, das ukrainische Haus, das russische Musium und im kiew Planetarium ausgestellt.

Semenenkos Kunstschule war die erste ihrer Art in der UdSSR, die auf privater Basis aus Eigenmitteln finanziert wurde und allen Kunststudenten offen stand.
Semenenko kämpfte mit den kommunistischen Behörden und dem KGB, um sein Schule offen zu halten, deren Lehrmethode den Behörden als zu westlich orientiert galten.

Einzelnachweise 

Bildhauer
Maler
Kunstpädagoge
Illustrator
Sowjetbürger
Ukrainer
Geboren 1937
Mann